Стефан Едберг и Магнус Ларсон су бранили титулу али је само Едберг учествовао те године у пару са Петром Кордом. Изгубили су у четвртфиналу од Патрика Галбрајта и Андреја Ољховског

Марк Ноулз и Данијел Нестор су освојили титулу победом у финалу над Јаком Елтингом и Паулом Хархојсом са 7:6, 6:3.

Носиоци 

  Јако Елтинг /  Паул Хархојс (финале)
  Марк Ноулз /  'Данијел Нестор (победници)

<li>  Патрик Галбрајт /  Андреј Ољховски (полуфинале)
<li>  Рик Лич /  Скот Мелвил (прво коло)

Жреб

Спољашње везе 
 "Жреб парова - Доха 1996."

Отворено првенство Катара у тенису 1996.
Отворено првенство Катара у тенису — мушки парови